Le menhir de São Bartolomeu do Mar (en ) est un mégalithe datant du Chalcolithique ou de l'Âge du bronze situé près de la municipalité d'Esposende, dans le district de Braga (Région Nord).

Situation 
Le menhir est situé dans l'ancienne freguesia de Mar, à environ cinq kilomètres au nord d'Esposende ; il se dresse à proximité de l'église de São Bartolomeu do Mar, à environ  de la côte atlantique.

Description 

Le monolithe mesure environ  de haut et présente une allure vaguement anthropomorphe (cf. statue-menhir).

À quelques kilomètres au nord-est se dresse le menhir de São Paio de Antas.

Histoire 

Selon la tradition, la pierre fut dressée par la mer et protège de l'avancée des eaux ; il se raconte que lorsqu'elle tombera, la mer avancera.

Le menhir est déclaré Imóvel de Interesse Público en 1992.

Notes et références

Bibliographie 
 , António Martinho Baptista & António A. H. Bacelar Gonçalves, « Menir de S. Bartolomeu do Mar (Esposende) », In: Boletim Cultural de Esposende, Nº 9/10, Esposende, Dezembro 1986, .
 Vítor Oliveira Jorge, « O megalitismo do Norte de Portugal », Revista de Guimarães, 1978.
 Adolfo António da Silveira Martins & Eduardo Prescott Vicente, « Menires de Portugal », Ethnos, 1979.

Liens externes 
 Photo du menhir sur le site de la Câmara Municipal de Esposende.
 Photo du menhir sur Flickr
  « Menir de São Bartolomeu do Mar », sur le site megalithic.co.uk

Menhir au Portugal
Statue-menhir
Immeuble d'intérêt public au Portugal
District de Braga